Liebenstein – frazione del comune tedesco di Geratal
 Bad Liebenstein – città tedesca
 Liebenstein, oggi Libá – comune ceco